Příjmení Janků nese více různých osobností:

 Bartoloměj Janků (1841–1885) – český právník a politik z Židlochovic, zemský poslanec
 František Janků (* 1943) – český fotbalista
 Hana Janků (1940–1995) – česká operní pěvkyně
 Heidi Janků (* 1962) – česká zpěvačka
 Jan Janků (rozcestník)
 Jiří Janků (* 1966) – pražský komunální politik, starosta Prahy 8
 Jiří Janků (1977) (* 1977) – český manažer a člen ODS
 Josef Janků (1886–1960) – český lékař, oftalmolog
 Kateřina Baďurová-Janků (* 1982) – česká atletka a trenérka
 Stanislava Vojtíková-Janků (1933–2010) – česká pilotka proudových letounů
 Marek Janků (* 1976) – český fotbalový brankář
 Pavel Janků (* 1969) – český hokejista
 Tomáš Janků (* 1974) – český sportovec, atlet, skokan do výšky, bratr Jana Janků

Česká příjmení